Мирасолес има више значења:

 Мирасолес, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Мирасолес (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мирасолес (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мирасолес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику